Broué steht für:

 Broué, Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich

Broué oder Broue  ist der Familienname folgender Personen:
 Michel Broué (* 1946), französischer Mathematiker
 Pierre Broué (1926–2005), französischer Historiker, Autor und Trotzkist
 Salomon de la Broue (um 1530–um 1610), französischer Reitlehrer 

Siehe auch:
 Tour de Broue, Turm in Frankreich